Hoya peut faire référence à :
 Hoya Corporation, un groupe international ;
 Hoya, un genre de plante (ne pas confondre avec Oyat) ;
 Hoya, une ville d'Allemagne ;
 Hōya, une ancienne ville du Japon ;
  ou encore  est le nom donné au Japon à une espèce de tunicier comestible, l'Halocynthia roretzi.
 Hoya de Huesca, une comarque de la Province de Huesca,
 Oscar de la Hoya (1973), un boxeur américaino-mexicain. 
 Hoya, membre du groupe sud-coréen Infinite (groupe)
Hoyas peut faire référence à :
 Georgetown Hoyas, un club omnisports universitaire de l'Université de Georgetown,